Eider steht für:

 Eider, ein Fluss in Schleswig-Holstein
 Eider (Schiff, 1937), ein ehemaliges Frachtschiff der Flüsse-Klasse des Norddeutschen Lloyds
 Eider-Klasse, ein ehemaliges Kriegsschiff
 Eider (Unternehmen), französische Skimode- und funktionelle Outdoor-Bekleidung; seit 1962 Teil der Gruppe Lafuma

Siehe auch:
 Eiderdaune 
 Eiderente